Gough může být:

 Goughův ostrov – ostrov v jižním cípu Atlantského oceánu

křestní jméno
 Gough Whitlam (1916–2014) – australský politik

příjmení
 Hubert Gough (1870–1963) – britský generál
 Michael Gough (1916–2011) – britský herec

Externí odkazy